Bosznia-Hercegovina
Staro Selo falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
Staro Selo falu Glamoč községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Staro Selo falu Kalesija községben, a Tuzlai kantonban

 Bulgária
Sztaro Szelo falu Trojan községben, Lovecs megyében
Sztaro Szelo falu Tutrakan községben, Szilisztra megyében
Sztaro Szelo falu Radomir községben, Pernik megyében
Sztaro Szelo falu Mezdra községben, Vraca megyében

 Észak-Macedónia
Staro Selo falu Jegunovce községben
Staro Selo falu Makedonski Brod községben

 Horvátország
Staro Selo falu Otocsán községben, Lika-Zengg megyében
Staro Selo falu Sziszek községben, Sziszek-Moslavina megyében
Staro Selo Topusko falu Topusko községben, Sziszek-Moslavina megyében

 Montenegró
Staro Selo falu Nikšić községben

 Szerbia
Staro Selo falu Jagodina községben 
Staro Selo falu Prokuplje községben
Staro Selo falu Velika Plana községben